Het seizoen 2009-2010 van de Eredivisie was het 121e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op twee plaatsen van het seizoen daarvoor.

Het seizoen startte eerder dan voorgaande jaren omdat vijf van de zes deelnemers aan Europees voetbal vroeg moesten spelen om zich te plaatsen voor respectievelijk de Champions League en de nieuwe Europa League. Ook speelde mee dat er op het einde van het seizoen het wereldkampioenschap voor landenteams zou worden afgewerkt.

De eerste wedstrijd werd op 31 juli gespeeld. De laatste speelronde werd in zijn geheel op 2 mei afgewerkt. In mei 2009 werd duidelijk dat er net als in het seizoen 2008-2009 play-offs zouden worden gespeeld, deze keer alleen iets anders. De finale van het toernooi om de KNVB beker werd over twee wedstrijden gespeeld, voor het einde van de competitie op 25 april in Amsterdam en na het einde op 6 mei in Rotterdam. Dit resulteerde in een 2-0-overwinning thuis en een 4-1 overwinning voor Ajax uit, dat daarmee de beker voor de achttiende keer in haar historie won.

Na 34 wedstrijden werd FC Twente voor de eerste keer in de clubhistorie kampioen. Ajax werd met één punt achterstand tweede. PSV, Feyenoord en titelverdediger AZ kwalificeerden zich via de competitie voor de voorrondes van de Europa League. FC Utrecht schaarde zich na de play-offs in dit rijtje. RKC Waalwijk degradeerde direct uit de Eredivisie, terwijl Sparta Rotterdam en Willem II nacompetitie speelden om degradatie te voorkomen. Willem II wist zich daarin te verzekeren van een langer verblijf in de Eredivisie. Sparta Rotterdam moest zijn meerdere erkennen in Excelsior en degradeerde naar de Eerste divisie.

De Nederlandse eredivisieclubs lijden dit seizoen uiteindelijk een gezamenlijk verlies van 71,8 miljoen euro. Dat blijkt uit het KNVB-rapport Seizoen in Cijfers, dat op 17 december 2010 wordt gepubliceerd. In de editie 2008/09 bedroeg het negatief nettoresultaat nog 31 miljoen. De verslechtering bleek vooral veroorzaakt te worden door de transfersommen. Bij gebrek aan grote transfers daalde die post van 100 naar 66 miljoen. Door afschrijving op de vergoedingssommen kleurde het resultaat nog dieper rood.

De financiële crisis had slechts een minimale omzetdaling tot gevolg. Ondanks hogere prijzen bleef de bezettingsgraad van de stadions hoog en verkochten de clubs bijna evenveel seizoenkaarten. De gezamenlijke sponsorinkomsten liepen met 2 procent terug tot een bedrag van 193,2 miljoen. De beduidend lagere plaatsingspremies voor Europees voetbal leidden eveneens tot een omzetdaling. De toename van de bedrijfslasten vlakte verder af. In het seizoen 2009/10 stegen die lasten nog licht (1,5 procent) naar 468,3 miljoen.

De achttien clubs uit de eredivisie besloten op 11 februari 2010 om een plan op te stellen voor een gezonder financieel beleid. Het plan van aanpak werd opgesteld in samenwerking met de KNVB, CED, FBO, CBV, VVCS en ProProf. Om op korte termijn geld te besparen, keken de betrokkenen onder meer naar de personeelskosten.

De winterse transferperiode in het betaald voetbal verliep tamelijk geruisloos. De KNVB schreef in de periode van 4 januari tot en met 1 februari in totaal 95 spelers over; dat was een aanzienlijke daling ten opzichte van voorgaande jaren. Vorige winter veranderden nog 153 spelers van clubin 2008 lag dat aantal op 113.

Teams 
De volgende teams speelden in de Eredivisie tijdens het seizoen 2009/10. VVV-Venlo keerde na een seizoen afwezigheid terug in de Eredivisie, na een behaald kampioenschap in de Eerste divisie. FC Volendam degradeerde na één seizoen in de eredivisie, waarin de club als laatste eindigde en direct degradeerde. RKC Waalwijk promoveerde via de play-offs ten koste van De Graafschap.

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Verhoudingen punten

Verhoudingen doelpunten voor

Verhoudingen doelpunten tegen

Positieverloop per club

Play-offs 

Via play-offs speelden de vier beste ploegen die zich nog niet voor Europees voetbal wisten te plaatsen, Roda JC, Heracles Almelo, FC Utrecht en Groningen, om een ticket in de Europa League dat FC Utrecht uiteindelijk wist te bemachtigen na het winnen van beide play-off finale wedstrijden tegen Roda JC (0-2 en 4-1).

De nummers 16 en 17 probeerden zich te handhaven in de eredivisie door middel van play-offs met acht teams uit de eerste divisie. Willem II wist zich te handhaven in de eredivisie door na verlenging met 3-0 van Go Ahead Eagles te winnen in de laatste play-off ronde (tweemaal werd het in de reguliere speeltijd 1-0 voor de thuisploeg). Sparta Rotterdam en Excelsior speelden 1-1, maar het was Excelsior die promoveerde naar de eredivisie nadat de eerste wedstrijd in 0-0 geëindigd was.

Officiële eindstand

Individuele prijzen 
Tijdens het voetbalgala op 30 augustus 2010 zijn de prijzen voor het, op dat moment, vorige seizoen uitgedeeld.

 Gouden schoen: Luis Suarez
 Zilveren schoen: Dries Mertens
 Bronzen schoen: Demy de Zeeuw
 Speler van het jaar: Luis Suarez
 Topscorer: Luis Suarez
 Talent van het jaar: Gregory van der Wiel
 Scheidsrechter van het jaar: Roelof Luinge

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009/10 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten 
Bijgewerkt t/m 2 april

Rode kaarten

Programma

Eredivisie in de media 
Zowel samenvattingen op tv als live-verslagen op de radio worden uitgezonden door de NOS. De live-verslagen op televisie worden door de clubs zelf geëxploiteerd en zijn via verschillende kanalen (tegen betaling) te ontvangen. Het landelijke digitale televisiekanaal Eredivisie Live zendt alle wedstrijden live uit.

Trivia 
 Zeven van de achttien ploegen in de Eredivisie begonnen het seizoen met dezelfde trainer als het seizoen ervoor, namelijk FC Groningen, sc Heerenveen, NAC Breda, RKC Waalwijk, FC Twente en VVV-Venlo.
 Trond Sollied van sc Heerenveen was na vijf speelronden de eerste coach die ontslagen werd. Volgens de directie van de club was de breuk te wijten aan "cultuurverschillen tussen club en trainer". De slechte seizoensstart (4 punten uit 5 wedstrijden) had er volgens het bestuur van Heerenveen niets mee te maken. Het voorgaande jaar won Sollied met de club nog de KNVB beker.
 Ook de opvolger van Sollied, Jan de Jonge, lukte het niet om de resultaten van sc Heerenveen te verbeteren. Hij gaf op 3 februari de opdracht van hoofdcoach terug aan het bestuur en nam de functie van hoofd opleidingen weer in. Hierna werd Jan Everse (oud-trainer van onder meer FC Zwolle) aangesteld als nieuwe trainer voor de rest van het seizoen.

Competitievoetbal 2009/10
Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands voetbalseizoen 2009/10